Барасе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південний захід від Парижа, 105 км на північний схід від Нанта, 24 км на північний схід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 182 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 474,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Барасе на сайті французького Національного інституту географії
 Барасе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Барасе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара